Виктор Ялмар «Ялмари» Кивенхеймо (; ) — финский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве по произвольной системе. Рекордсмен по продолжительности жизни среди олимпийских медалистов: прожил 105 лет и 34 дня; к моменту своей смерти был также старейшим жителем Финляндии.

Кивенхеймо окончил Хельсинкский университет со специализацией по биологии, в 1948 году там же защитил докторскую диссертацию по ботанике; в 1920—1957 гг. он преподавал географию, естествознание и сельскохозяйственные науки в педагогическом училище в городе Раума.

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр, доживших до 100 лет

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Databaseolympics.com

Гимнасты Финляндии
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1912 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Столетние долгожители
Выпускники Хельсинкского университета
Долгожители Финляндии